Le Langfjorden est un fjord situé sur le côté est de l’île de Rolvsøy, dans la municipalité de Måsøy, comté de Finnmark. L’embouchure du fjord se situe entre Kalveskjeret au nord et Kyrkjeneset au sud. Il s'étend sur 6,5 kilomètres à l'ouest de Langfjordbotn jusqu’à la fin du fjord.

Il existe plusieurs localités le long du côté nord du fjord. Kalveskjeret est complètement à l'extérieur du fjord, sur l'île du même nom, tandis que Gunnarnes est plus loin à l'intérieur. De Gunnarnes, un ferry sort du fjord et de Havøysund.

À l'intérieur, le fjord se divise en deux parties. Le Sandfjord se dirige vers le nord-ouest, tandis que le Langfjordbotn se dirige vers le sud-ouest. Le point le plus profond du fjord est à 51 mètres.

Les routes de comté FV151 et FV153 longent le côté nord du fjord.

Voir aussi 
 Liste des fjords de Norvège

Notes et références

Liens externes 
 .
.
.

Fjord dans le comté de Troms og Finnmark